DFN est un sigle qui peut signifier :
 , le réseau national de la recherche et de l'enseignement allemand ;
 définition formes numérisée, en CAO / FAO ;
 Dual Flat No-leads package, un type de boîtier de circuit intégré.

DFN est une abréviation qui peut signifier :
 deafness, les locus impliqués dans la surdité d'origine génétique ;
 dfn, , un élément HTML dans lequel on place un terme qui est défini dans une autre balise proche.